PCT steht als Abkürzung für:
 Pacific Crest Trail, Fernwanderweg im Westen der Vereinigten Staaten
 Parti Congolais du Travail, eine Partei in der Republik Kongo
 Parti communiste tunisien, ehemalige kommunistische Partei in Tunesien
 Patent Cooperation Treaty, Vertrag über die Internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens
 PCT Private Car Train, bayerisches Eisenbahnverkehrsunternehmen, siehe ARS Altmann
 Perceptual Control Theory
 Personal Carbon Trading
 Polychlorierte Terphenyle, giftige Chlorverbindungen
 Polycyclohexylendimethylenterephthalat
 Porphyria cutanea tarda, Hauterkrankung
 Flughafen Princeton in Princeton (New Jersey) im IATA-Flughafencode
 Private Communications Technology, siehe Transport Layer Security #Geschichte
 Procalcitonin, diagnostischer Parameter bei bakterieller Infektion und Sepsis
 Projected Capacitive Touch, siehe Touchscreen #Projiziert-kapazitive_Touchscreens
 Kfz-Kennzeichen von Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki, Posen, Polen
 Progesterone challenge test, Progesterontest beim Menschen, synonym Progestintest

pct steht für:
 PICT, Dateinamenerweiterung für ein Grafik-Dateiformat von Apple

Abkürzung